Во́ля Анфи́мовна Луко́нина ( 3 апреля 1926, Куликовка, Саратовская губерния - 5 февраля 2022 Санкт-Петербург) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 3 апреля 1926 г. в селе Куликовка (ныне — Вольского района Саратовской области) в семье учителей.

В 1943 году окончила 10 классов и поступила в эвакуированный в Саратов Ленинградский государственный университет на геологический факультет, кафедру петрографии. В 1943—44 годах, во время учебы в Саратове, посещала госпиталь, где помогала медицинским сёстрам ухаживать за ранеными и раненым писать письма. В 1944 году с университетом переехала в Ленинград, где в свободное от учёбы время вместе с другими студентами помогала восстанавливать разрушенный город. В 1946—47 годах проходила летнюю практику в геологической партии Всесоюзного научно-исследовательского геологического института в Южной Якутии. В 1948 году окончила университет.

Начиная с 1948 года, по январь 1987 года работала в геологических партиях Алданской, Алдано-Олёкминской и Южно-Якутской экспедиций (Иркутское, Читинское и Якутское геологическое управление) на площади Южной Якутии начальником партии, старшим геологом отряда.
В 1987 году вышла на пенсию и поселилась с семьёй во Всеволожском районе Ленинградской области.

Награды 
 1966 год — Звание Героя Социалистического Труда и орден Ленина за выдающиеся успехи по развитию геологоразведочных работ и открытию месторождений полезных ископаемых
 1967 год — Занесение в Книгу Трудовой Славы Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ
 1970 год — Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Примечания

Литература 
 Книга Памяти. Звезды Славы / Под общей ред. В. Б. Фёдорова и др. — СПб.: ИПК «Вести», 2009. — Т. 1. — 326 с.

Ссылки 
 Луконина Воля Анфимовна// Энциклопедия ЯСИА

Выпускники геологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Геологи СССР
Персоналии:Алданский район